Johannes II. ist der Name folgender Personen:

 Johannes II. (Papst)  († 535), Papst
 Johannes II. (Jerusalem) (um 356–417), christlicher Bischof von Jerusalem
 Johannes II. (Byzanz) (1087–1143), byzantinischer Kaiser
 Johannes II. (Olmütz) († 1126), Bischof von Olmütz
 Johannes II. (Trapezunt) (um 1262–1297), Kaiser von Trapezunt
 Johannes II. Wilcken († 1386), Bischof von Cammin
 Johannes II. (Waldsassen), Abt des Klosters Waldsassen von 1274 bis 1286
 Johannes II. (Bremen) († 1421), Erzbischof von Bremen
 Johannes II. Wolf von Karsbach († 1465) Abt in Münsterschwarzach

Siehe auch:

 Yohannes II. (1699–1769), Kaiser von Äthiopien
 Johann II. (Frankreich)
 Johann II. (Nowgorod)